Города Финляндии — муниципальные образования Финляндии, имеющие статус города (). В 2018 году в Финляндии насчитывается 107 городов.

Список городов

Ссылки 
 
 

 
Финляндия
Списки:Финляндия